Emmanuel Rabu (né en 1971), poète, écrivain et performeur français ;
 Joëlle Rabu (née en 1958), chanteuse canadienne ;
 Victor Rabu (1834-1907), architecte français ayant travaillé en Uruguay.